Marie-Charles Damoiseau – astronomo francese
Damoiseau – cratere lunare
Damoiseau – rum della Guadalupa